Чемпионат Канады по конькобежному спорту на отдельных дистанциях — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин и женщин.

Призёры мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

10 000 м

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com

Соревнования по конькобежному спорту в Канаде
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту
Конькобежный